Cistólito pode referir-se a:
 Cálculo vesical — uma anomalia da vesícula dos humanos;
 Cistólito (botânica) — uma concreção de carbonato de cálcio, comummente pedunculada, que surge da parede celulósica de certas células de plantas, especialmente de células epidérmicas modificadas de algumas plantas floríferas.

Desambiguação